Лу́кас Дэ́ниел Тилл (, род. 10 августа 1990, Форт-Худ, Техас, США) — американский актёр.

Карьера 
Начал свою актёрскую карьеру в начале 2000-х и с тех пор появляется во многих фильмах и на телевидении, включая роли в сериале «Доктор Хаус» и «Ханна Монтана: Кино». Сыграл одну из главных ролей мутанта Алекса Саммерса / Хавок в фильмах Люди Икс: Первый класс, Люди Икс: Дни минувшего будущего и Люди Икс: Апокалипсис. Лукас также играл главную роль в музыкальном клипе Тейлор Свифт «You Belong with Me».

Хотя он родился в Форт Худе (Техас), большую часть детства жил в Мариетте (Джорджия). Учился в Средней Школе Келл. После того как окончил съёмки «Ханны Монтаны в Кино» в Саванне, вернулся домой, чтобы окончить среднюю школу. После этого он переехал в Лос-Анджелес и продолжил карьеру.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США